

Persone
Abbie McManus (1993) – calciatrice inglese
Brandon McManus (1991) – giocatore di football americano statunitense
Don McManus (1959) – attore statunitense
Eugene McManus (1972) – pilota motociclistico nordirlandese
Mark McManus (1935-1994) – attore e pugile scozzese
Michaela McManus (1983) – attrice statunitense
Michelle McManus (1980) – cantante e personaggio televisivo britannica
Rove McManus (1974) – conduttore televisivo australiano
Stephen McManus (1982) – allenatore di calcio e calciatore scozzese
Stuart McManus (1965) – ex calciatore scozzese

Altro
Ghiacciaio McManus – ghiacciaio della Terra di Palmer, Antartide

Pagine correlate
James McManus